Tweegevecht
 Tweekamp (quiz)
 Tweekamp (schaken)
 Tweekamp (dammen)